Сахарисмта () — одна из вершин Бокового хребта, расположенного на Большом Кавказе. Сахарисмта располагается на юге Ингушетии, на границе Грузии и России. Гора имеет высоту 3963 м и располагается неподалёку от вершины Чимагисмагали, имеющей высоту 4257 м. Рядом с вершиной расположен перевал Сахарисгеле.

Примечания

Литература 
 

Горные вершины Ингушетии
Горные вершины Грузии
Горные вершины Кавказа